"Patati Patatá na Cidade dos Sonhos" é o sétimo álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2006.

Faixas 

 Nosso Balão
 O Tatu Sanfoneiro
 O Trem da Fantasia
 Trava Línguas
 Magia do Sorriso
 O Gambarzinho
 Homenagem às Professoras
 As Vogais
 Arraiá do Patati Patatá
 Pot-Pourri
 Os Pingos de Chuva
 Os Flocos De Neve
 Os Raios de Sol
 Vem Dançar Com a Gente
 Banho de Espuma
 "Rói-Rói" o Ratinho
 Cadê Você
 As Mãos
 Gargalhadas

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2005 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa